Sumida, japoński hydronym, nazwa miejsca, i jak również nazwisko:
 Rzeka
 Sumida (rzeka)
 Nazwa miejsca
 Sumida (Tokio)
 Asteroid
 (1090) Sumida
 Inny
 Sumida Typ 2593